James Mattis ist der Name folgender Personen:

* James Mattis (Radsportler) (* 1973), US-amerikanischer Radrennfahrer
 James N. Mattis (* 1950), US-amerikanischer General und Verteidigungsminister